Carlos Aedo Pérez (1960 - ) é um botânico  espanhol .

Ligações externas
  

Botânicos da Espanha